Усиленная наружная контрпульсация (, EECP) — безоперационный метод лечения ишемической болезни сердца (ИБС). Позволяет улучшить коронарный кровоток путём контрапульсации специальными воздушными манжетами на ногах в фазу диастолы сердца, усиливая физиологическое наполнение коронарных сосудов кровью. В момент систолы воздух резко выкачивается из манжет, что снижает общее сосудистое сопротивление и нагрузку на сердце. После курса процедур улучшается функциональное состояние больных ИБС, понижается функциональный класс стенокардии, улучшаются показатели нагрузочных тестов

.

Рекомендован Всероссийским научным обществом кардиологов (ВНОК), Российским Национальным обществом специалистов по сердечной недостаточности (ОССН), Американским колледжем кардиологов (ACC), а также другими профессиональными медицинскими сообществами. В России (УНКП) прошла успешные испытания на добровольцах в ГосНИИ военной медицины МО .

После проведения успешного большого исследования в Университете Stony Brook, NY, а также клинического исследования MUST-EECP метод получил большое распространение в США. Сейчас метод широко используется в российских клиниках и медицинских центрах .

Методика проведения 
Воздействие создается путём обжатия конечностей с помощью манжет. Манжеты голеней, бедер и ягодиц последовательно раздуваются под большим давлением воздухом, создавая волну давления крови в артериях. Моменты начала обжатия регулируются с помощью мониторинга ЭКГ относительно сердечного цикла, чтобы волна давления ретроградно достигала дуги аорты в момент диастолы. Это приводит к увеличению давления в устье аорты и усилению кровотока по коронарным сосудам. Происходит увеличение венозного возврата к правым отделам сердца, что теоретически может увеличить выброс по механизму Франка-Старлинга. Мгновенное выкачивание воздуха из манжет в начале сокращения желудочков понижает сосудистое сопротивление и уменьшает работу сердца.

При проведении УНКП исключается контакт крови с исполнительным устройством, а гемодинамический эффект её сравним с воздействием баллонной внутриаортальной контрпульсации. УНКП является единственной не инвазивной методикой, обеспечивающей уменьшение приступов стенокардии и объективных признаков ишемии миокарда.

Самый простой механизм, посредством которого УНКП может повышать коллатеральную перфузию, заключается в открытии ранее сформированных коллатеральных каналов, либо напрямую через выброс сосудорасширяющих веществ, таких как NO.

Метод рекомендован, как дополнительный метод лечения при хронической сердечной недостаточности ФК II—III в период полной компенсации на оптимальной медикаментозной терапии (класс рекомендаций IIb). При стенокардия напряжения I—IV ФК, в том числе и резистентная к консервативной терапии. Применение метода усиленной наружной контрпульсации увеличивает устойчивость к физическим нагрузкам.

УНКП является амбулаторной процедурой, длительное уменьшение симптомов стенокардии в группе пациентов с ИБС. Полученные данные показывают, что УНКП действует, посредством разных механизмов, включая улучшение эндотелиальной функции, стимуляцию развития коллатералей, усиление функции левого желудочка и эффектов, которые наблюдаются при постоянной физической нагрузке.

Показания 
 Стенокардия напряжения I—IV функционального класса, в том числе и резистентная к медикаментам.
 Рецидив стенокардии после перенесенного аортокоронарного шунтирования, стентирования.
 Облитерирующий атеросклероз периферических артерий.
 Артериальная гипертензия.
 Цереброваскулярные ишемические заболевания (ишемический инсульт, транзиторные нарушения мозгового кровообращения, вертебробазилярная ишемия).
 Ишемические заболевания глаз (тромбоз центральной артерии сетчатки глаза, ишемические повреждения зрительного нерва, хориоретинопатии, ретиниты).
 Эректильная дисфункция сосудистого генеза.
 Увеличение толерантности к физическим нагрузкам у спортсменов.

Противопоказания 
Сердечная недостаточность выше ФК II по NYHA или НК выше IIА степени (при проведении процедуры НКП увеличивается венозный возврат, что может привести к возникновению отека легких).

Недостаточность аортальных клапанов выше I степени, поскольку повышение диастолического давления увеличивает регургитацию в ЛЖ.
Флебиты и/или тромбофлебит в анамнезе (механическое сдавливание нижних конечностей может привести к тромбоэмболии).

Примечания

Литература 
 American Heart Association. 2002 Heart and Stroke Statistical Update. Dallas, TX: American Heart Association, 2001.
 Kim MC, Kini A, Sharma SK. Refractory angina pectoris: mechanism and therapeutic options. J Am Coil Cardiol 2002; 39:923-34.

Ссылки 
 Сударев А.М., Исаев И.А., Кантор П.С., Коротич Е.В. Техническая реализация аппарата наружной контрпульсации. Институт радиотехники и электроники РАН, Общество с ограниченной ответственностью «КОНСТЭЛ».
 Шанс для обреченных. ТОМСКИЙ ВЕСТНИК, 25.03.2006

Кардиология